

Geografia

Danimarca 
 Hasle – quartiere della città di Aarhus (Jutland centrale)
 Hasle – ex comune ora frazione del comune di Bornholm (Hovedstaden)

Norvegia 
 Hasle – quartiere di Oslo, città nella contea di Oslo (Østlandet)
 Hasle – quartiere di Sarpsborg, città nella contea di Viken (Østlandet)

Svizzera 
 Hasle – comune nel distretto di Entlebuch (Canton Lucerna)
 Hasle bei Burgdorf – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)